Хан Кубрат — станция Второй линии Софийского метрополитена.

Вошла в эксплуатацию в составе пускового участка линии.

Станция носит имя создателя древней Великой Болгарии, по имени улицы, которую пересекает трасса линии. Расположена в районе транспортного узла «Надежда», известного под именем «Треугольник».

Станция подземная, мелкого заложения (14-15 м.), с боковыми платформами, длиной 104 м, находится в кривой. Стены покрыты керамогранитом в зелёных и жёлтых тонах. В середине зала интересный орнамент, подчёркивающий поворот платформ и подавляющий шум входящего поезда. Станция имеет два подземных вестибюля, эскалаторы и лифты для матерей с детьми и трудноподвижных граждан.

После станции сооружен задел отклонения линии в сторону района Илиянци. Сроки строительства неизвестны.

Галерея

Примечания 

Станции Софийского метрополитена